Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Smereczyński − polski inżynier teleelektryk
 Władysław Smereczyński − polski wojskowy i żołnierz podziemia